Monts du Vivarais, een bergketen die deel uitmaakt van het Franse Centraal Massief
 Monts d'Ardèche (regionaal natuurpark), een regionaal natuurpark in Frankrijk dat onder meer het zuidelijke deel van de Monts du Vivarais omvat